Jeorjos Papanikolau (Georgios Papanikolaou; 1883–1962) – amerykański lekarz ginekolog pochodzenia greckiego
 Jorgos Papanikolau (Georgios Papanikolaou; ur. 1977) – grecki polityk, eurodeputowany